Michaeli ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasia Michaeli (* 1975), israelische Politikerin (Jisra'el Beitenu)
 Elisheva Michaeli (1928–2009), israelische Schauspielerin
 Merav Michaeli (* 1966), israelische Journalistin und Politikerin
 Mic Michaeli (eigentlich Gunnar Mathias Michaeli, * 1962), schwedischer Rockmusiker
 Rivka Michaeli (* 1938), israelische Schauspielerin, Sängerin, Komikerin, Radio- und Fernsehmoderatorin
 Shulamit Michaeli-Goldberg (* 1955), israelische Mikrobiologin und Hochschullehrerin 
 Walter Michaeli (* 1946), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Kunststofftechnik und Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen

Michaeli ist die Bezeichnung für den Michaelistag (29. September)